L'île Bleaker (en anglais : Bleaker Island; en espagnol : Isla María) est une des îles Malouines (en anglais : Falkland Islands; en espagnol : Islas Malvinas).

Île aux Malouines